Евге́ний Кири́ллович Зы́ков (20 февраля 1932, село , Украинская ССР, СССР — 3 февраля 1957, ) — студент-практикант пятого курса Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С. О. Макарова (Ленинград), штурман, погибший в Антарктиде, в честь которого назван остров Зыкова.

Биография 
Родился в 1932 году в селе Барановка Черниговской области в семье крестьянина. Сразу после его рождения семья переехала в Алтайский край.

В 1952 году поступил в Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С. О. Макарова.

Курсантом пятого курса направлен на практику на дизель-электроход «Лена».

Погиб в Антарктиде 3 февраля 1957 года вместе с Николаем Буромским во время 2-й советской Антарктической экспедиции в трёх километрах к западу от станции «Мирный», когда произошёл обвал кромки ледяного барьера и лёд (припай) рухнул на палубу ледокола «Обь».

Был похоронен в Антарктиде в скальных нишах вместе с Николаем Буромским на вершине безымянного острова — который в дальнейшем получил наименование Остров Буромского в честь Николая Буромского. И в честь Евгения Зыкова был назван соседний безымянный необитаемый остров — остров Зыкова.

Евгений Зыков, немногословный, спокойный, основательный. Курсантов в экспедиции несколько человек, и все связаны тесной дружбой. Все за одного, один за всех! И я тянусь к их группе. Женя Зыков как бы цементирует нас своим твердым взрослым характером. … С 1957 года не оставляло меня чувство, что я должен написать о своих погибших товарищах. Я снова и снова плавал в Антарктиду. Для них же та экспедиция осталась первой и последней. Пытался я написать рассказ. Но даже доля выдумки, необходимой в этом жанре, показалась мне неуместной.

Семья 
 Брат — Иван Кириллович Зыков (1920—2015) — доктор технических наук, профессор Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Примечания

Литература 
 Бардин В. И. Ещё одно путешествие на край Земли. — М.: Мысль, 1982. — 174 с.
 Контровский В. И. Русские на Крайнем Юге.

Ссылки 
 Документальный фильм: «В Антарктике. 1957» — похороны Н. Буромского и Е. Зыкова.

Исследователи Антарктики
Похороненные в Антарктиде
Выпускники Морской академии имени С. О. Макарова